Die Leichtathletikgemeinschaft Mittweida (kurz LG Mittweida) ist ein Sportverein im Regierungsbezirk Chemnitz. Er entstand aus dem Zusammenschluss der Leichtathletikabteilungen des VfA Rochlitzer Berg, LV Mittweida 09, TSV Medizin Wechselburg, LWV Geringswalde und dem SV Fortschritt Lunzenau.

Die LG Mittweida wurde am 1. Januar 2005 gegründet. Vorsitzender ist Uwe Sperling.

Per 2011 sind rund 130 Sportler in dem Sportverein organisiert.

Die LG Mittweida konnte Athleten hervorbringen, die in den Landesstützpunkten weiter gefördert wurden. Dazu gehören Martin Keller, David Storl, Max Bedewitz und Franziska Hofmann (7. der Olympischen Jugendspiele 2010 über 100 m Hürden).

Weblinks 
 Homepage der Leichtathletikgemeinschaft Mittweida

Einzelnachweise 

Sport (Mittweida)
Sportverein (Landkreis Mittelsachsen)
Gegründet 2005
Mittweida
Organisation (Mittweida)